Wieronika Pawłowna Szyszkina, ros. Вероника Павловна Шишкина (ur. 18 sierpnia 2003 w Ałmaty) – kazachska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2019) i mistrzostw świata juniorów (2019). Zwyciężczyni pierwszej edycji zimowych azjatyckich igrzysk dziecięcych w 2019 w Jużnosachalińsku. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Jej pierwszym trenerem był Aleksandr Nikołajewicz Klimow. Pierwszym występem międzynarodowym Szyszkiny okazały się konkursy rangi FIS Cup w Vancouver 2017. Zajęła tam 8. i 10. miejsce. Sezon 2017/2018 zakończyła na 31. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet (najlepsza lokata: 12. w Notodden).

W sezonie letnim 2018 zadebiutowała w rozgrywkach Letniego Grand Prix, zajmując 39. miejsce w konkursie w Hinterzarten. Pierwsze punkty tego cyklu zdobyła w skoczni w Czajkowskim, osiągając 30. miejsce, wyprzedzając jedynie swoją rodaczkę, Alinę Tuchtajewę.

W sezonie 2018/2019 Szyszkina zadebiutowała w Pucharze Świata kobiet. 29 listopada 2018 wystąpiła w kwalifikacjach do zawodów w Lillehammer. Zajęła wtedy ostatnie, 55. miejsce. Debiut na mistrzostwach świata juniorów w Lahti zakończyła 32. lokatą w konkursie indywidualnym. W konkurencji drużynowej kobiet Kazaszki zajęły 10. miejsce, zaś w konkurencji mieszanej reprezentacja zanotowała 11. lokatę. Ponadto Szyszkina wzięła udział w części zawodów do kombinacji norweskiej (14. miejsce po skokach).

W lutym 2019 reprezentantka Kazachstanu wystartowała w pierwszej edycji zimowych azjatyckich igrzysk dziecięcych w Jużnosachalińsku, rozgrywanych dla juniorów z kontynentu azjatyckiego. Zdobyła tam dwa złote medale: w konkurencji indywidualnej i drużyn mieszanych (z Daniłem Wasiljewem).

Na arenie krajowej zdobyła nagrody z tytułu mistrzostw Kazachstanu: w 2017 srebrny medal w konkursie na skoczni normalnej i brązowy na skoczni średniej, a w 2018 srebrny medal w czempionacie na skoczni średniej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Szyszkiny na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Szyszkiny na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Szyszkiny na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach LPK

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 2003